Майоренко — українське прізвище.

 Майоренко Вадим (*1971) — український футболіст, півзахисник.
 Майоренко Станіслав Олексійович (1962—2015) — український військовик.

Українські прізвища